La Déclaration de Sharon (Sharon Statement en anglais) est la déclaration de principes fondatrice du groupe conservateur américain .

Rédigée par  assisté d’Annette Kirk, épouse de Russell Kirk, et adoptée le , cette déclaration fut baptisée d’après l’emplacement de la réunion inaugurale des Young Americans for Freedom, qui se tint à la propriété de William F. Buckley Jr. dans la ville de Sharon, dans le Connecticut ; la déclaration comprenait, entre autres :

[...] NOUS, en tant que jeunes conservateurs, croyons :

QUE prévalant parmi les valeurs transcendantes se trouve l’usage par l’individu de son libre arbitre octroyé par Dieu, d’où découle son droit d’être libre des restrictions de la force arbitraire ;

QUE la liberté est indivisible, et que la liberté politique ne peut longtemps exister sans la liberté économique ;

QUE la tâche du gouvernement est de protéger ces libertés à travers la préservation de l’ordre interne, le maintien de la défense nationale, et l’administration de la justice ;

QUE lorsque le gouvernement s’aventure au-delà de ces fonctions légitimes, il accumule du pouvoir, ce qui tend à diminuer l’ordre et la liberté [...]

Notes et références

Liens externes 
  Texte de la Déclaration de Sharon sur le site des Young Americans for Freedom

Declaration de Sharon
Politique aux États-Unis
Declaration de Sharon
Texte du libéralisme